Ариньо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинции Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 86 км². Население — 925 человек (на 2010 год). Расстояние — 130,8 км до административного центра провинции.

Население

География 
Ариньо расположен в предгорьях Андорра-Сьерра-де-Аркос, между реками Мартин и Эскуриса, на высоте 536 метров над уровнем моря. Среднегодовая температура муниципалитета составляет 13 °C, а годовое количество осадков 430 мм.

Примечания

Ссылки 
 [www.gratisweb.com/mipueblo Página sobre Ariño]
 Foro de Ariño
 

Муниципалитеты Теруэля